Een Marcuspassie is passiemuziek, een oratorium op basis van de Bijbeltekst over de passie (het lijdensverhaal) van Jezus Christus in het Evangelie volgens Marcus, hoofdstukken 14 en 15.

Versies 
De volgende componisten hebben een Marcuspassie geschreven:
 Friedrich Nicolaus Bruhns (1702, vroeger aan Reinhard Keiser toegeschreven)
 Georg Philipp Telemann (1723, 1727, 1731, 1735, 1739, 1743, 1747, 1751, 1755, 1759, 1763, 1767)
 Johann Sebastian Bach (1731, 1744 (aangepaste versie)) - muziek verloren gegaan, talrijke reconstructiepogingen, zie Markus-Passion (J.S. Bach)
 Carl Philipp Emanuel Bach (1770, 1774, 1778, 1782, 1786 - alleen de passie uit 1786 is bewaard gebleven).
 Gottfried August Homilius (1770)
 Lorenzo Perosi (1897)
 Charles Wood (1920)
 Kurt Thomas (1927)
 Piet Swerts (1988)
 Osvaldo Golijov (2000)
 Fredrik Sixten (2003)
 Jörn Boysen (2011)
 Jacob de Haan (2016)

Zie ook 
 Johannespassie
 Lucaspassie
 Matteüspassie

Kerkmuziek
Oratorium
Passiemuziek